Příjmení Baránek, přechýleně Baránková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jan Baránek (* 1970) – český fotbalista a trenér, bratr Víta, otec Jana ml.
 Jan Baránek (1993) – český fotbalista, syn Jana st., synovec Víta
 Lojza Baránek (1932–2016) – český malíř
 Michal Baránek (* 1933) – slovenský fotbalový trenér
 Michal Baránek (fotbalista, 1958) – slovenský fotbalista
 Tomáš Baránek (* 1972) – český spisovatel, publicista a nakladatel
 Vít Baránek (* 1974) – český fotbalový brankář, bratr Jana st., strýc Jana ml.
 Vlasta Baránková (* 1943) – česká výtvarnice a ilustrátorka

Podobné články
 Miroslav Baranek (* 1973) – český fotbalista a reprezentant
 Ivan Baranka (* 1985) – slovenský lední hokejista

Podobná příjmení
 Baran
 Baranec
 Beran
 Beránek

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení